Сазо́нова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Сазонова, Александра Фёдоровна (1881—после 1934) — артистка оперы и педагог.
 
 Сазонова (Юркова), Елена Анатольевна (род. 1976) — российская футболистка.
 Сазонова, Зоя Владимировна (род. 1954) — народный депутат СССР.
 
 Сазонова, Кира Львовна (род. 1985) — российский юрист, политолог.
 
 Сазонова, Нина Афанасьевна (1917—2004) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
 Сазонова, Раиса Фёдоровна (род. 1931) — советская и российская актриса.
 Сазонова, Софья Ивановна (в девичестве Смирнова; 1852—1921) — русская писательница.
 Сазонова, Татьяна Пантелеймоновна (1926—2011) — советский художник-постановщик мультипликационных фильмов. См. также 
Сазонова — одно из названий села Брыкаланск в Республике Коми.